Буор-Кюель, Буор-Кюёль () — топоним в России якутского происхождения.

 Буор-Кюель — река, левый приток р. Хоруту, координаты 66°22'	132°53’.
 Буор-Кюель — урочище, в правобережье р. Матта, координаты 62°09'	126°07’.
 Буор-Кюель — озеро, на левом берегу р. Кагырдыр-Сиене, координаты 66°29'	151°22’.
 Буор-Кюель — озеро, на левом берегу р. Буор-Юрях, координаты 69°35'	131°41’.
 Буор-Кюель — озеро, в правобережье р. Лунгха, юго-восточнее оз. Мандыя, координаты 63°53'	126°59’.
 Буор-Кюель — озеро, в правобережье р. Вилюй, координаты 62°39'	117°43’.
 Буор-Кюель — озеро, на левом берегу р. Вилюй, координаты 63°16'	118°06’.
 Буор-Кюель — озеро, в левобережье р. Сылбахтах, координаты 66°50'	137°56’.
 Буор-Кюель — озеро, между р. Мыннийыкы и р. Вилюй, координаты 64°04'	125°20’.

Примечания